A Rádio Haragano é uma emissora de rádio brasileira com sede em Caçapava do Sul (RS). Opera na faixa de AM, na frequência de 1070 kHz.

Ligações externas 
 
 

Cacapava AM, Radio
Caçapava do Sul
Estações de rádio fundadas em 1951